Kabinett Sunila steht für folgende Regierungen Finnlands:

 Kabinett Sunila I (1927 bis 1928)
 Kabinett Sunila II (1931 bis 1932)